Конрад I (Праг, 1035 - Праг, 6. септембар 1092) је био војвода Чешке. Био је син Вратислава II и Јудите од Швајнфурта.

Породично стабло 

Умрли 1092.
Пшемисловићи
Војводе Чешке